Кавана се може односити на:
 Кафана
 Кавана (Алесандрија), насеље у округу Алесандрија, Италија
 Кавана (Венеција), насеље у округу Венеција, Италија